Heydert ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Ludwig Heydert (1716–1794), deutscher Hofgärtner
 Martin Ludwig Heydert (1656–1728), deutscher Hofgärtner und Planteur

Siehe auch:
 Villa Heydert
 Heyder